Рајтстаун има више значења:
 Рајтстаун (Њу Џерзи)
 Рајтстаун (Висконсин)